Онеме́н:
 Онемен — другое название реки Великая.
 Онемен (залив) — залив в Беринговом море.